Richard Abegg (1869-1910), Duitse scheikundige
 Lily Abegg (1901-1974), Zwitserse journaliste en redactrice

Achternaam